

Жінки 
 Рощупкіна Наталія Вікторівна (* 1978) — російська легкоатлетка, що спеціалізується на п'яти- та семиборстві.

Чоловіки 
 Рощупкін Анатолій Васильович (* 1949) — російський радянський письменник.
 Рощупкін Євген Сергійович — заслужений донор України.
 Рощупкін Олександр Мефодійович (1929—2006) — депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Кандидат у члени ЦК КПУ в 1981—1986 р. Член ЦК КПУ в 1986—1990 р.
 Рощупкін Степан Петрович (1917—1943) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Ращупкін
 Розщупкіна Ольга

Примітки